Битва під Танненбергом (більш відома як Грюнвальдська битва; 1410) — битва, яка відбулася під час «Великої війни» 1409–1411 років між військами Тевтонського ордену та об'єднаними військами Королівства Польського і Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського поблизу сіл Грюнвальд і Танненберг (Східна Пруссія, нині територія Польщі) 15 липня 1410.
 Битва під Танненбергом (1914) — велика битва Російської імператорської армії та Імперської армії Німеччини в ході Східно-Прусської операції на Східному фронті на початковому етапі Першої світової війни.

Див. також 
 Грюнвальдська битва (картина) — картина польського художника Яна Матейко, яка зображує події битву під Танненбергом у 1410.
 Львівська Хоругва у битві при Грюнвальді — історична реставрація військової події на щорічному фестивалі у Польщі.
 Танненберзький меморіал — історичний комплекс-спорудження у Східній Пруссії поблизу Хоенштайн (нині Ольштинек, Польща) на пам'ять про перемоги Німеччини у Першій світовій війні в 1914 році, зокрема в битві під Танненбергом, названій на честь середньовічної битви 1410, і битви на Мазурських озерах.